Als Cayetana de Alba wurden bezeichnet:
Maria del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo (1762–1802), spanische Adlige, 13. Herzogin von Alba
Cayetana Fitz-James Stuart (1926–2014), spanische Adlige, 18. Herzogin von Alba